Gemeenten:
Dębowiec (gemeente in Silezië)
Dębowiec (gemeente in Subkarpaten)

Plaatsen:
Dębowiec (Opole)
Dębowiec (powiat Braniewski), in woiwodschap Ermland-Mazurië
Dębowiec (powiat Cieszyński), in woiwodschap Silezië
Dębowiec (powiat Myszkowskim), in woiwodschap Silezië
Dębowiec (Subkarpaten)